bitwa pod Arras (1654)
 bitwa pod Arras (1914)
 bitwa pod Arras (1915)
 bitwa pod Arras (1917)
 bitwa pod Arras (1918)
 bitwa pod Arras (1940)